Тёсовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тёсовское сельское поселение — в Лужском районе Ленинградской области.
 Тёсовское сельское поселение — в Новодугинском районе Смоленской области.